КС-5363 — серия стреловых кранов на пневмоколёсном ходу грузоподъёмностью от 25 тонн до 36 тонн. Краны этой серии были разработаны одесским ГСКТБ ТК в начале 1970 годов и выпускались начиная с 1971 года и до середины 1990-х годов.

Краны предназначены для выполнения монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с массой грузов до 25 т (36 т у модификаций). Кинематическая схема даёт возможность одновременно совершать две различные рабочие операции.

История

Модификации 
 КС-5363 — базовая модель, для умеренного климата (от −40 °C до +40 °C).
 КС-5363А — первая модификация.
 КС-5363М, КС-5363АМ — армейские модификации. Производились под заказ МО СССР. Предназначены для работы как с обычными, так и с военными разрядными грузами, в том числе стратегического ядерного оружия. Каждый из созданных кранов этих моделей проходил перед отправкой тщательную приёмку представителей МО. По состоянию на 2000 год в Военно-Морском флоте России числилось 63 таких крана, из которых только 17 — были рабочими.
 КС-5363Б — вторая модификация. Модель оснащена устройством «УПГ», повышающим грузоподъёмность крана с 25 т до 40 тонн. В его состав входит А-образная стойка-мачта, которая посредством канатов держит вспомогательный 9-тонный противовес. Этот противовес придвигается к платформе, когда кран переводится в транспортное положение. Модель имеет ряд других улучшений (см. ниже).
 КС-5363В — третья модификация, развитие КС-5363Б, грузоподъёмность 36 т. Модель содержит устройство «УПГ». Дополнительный противовес в этой модели удерживается посредством канатов, которые закреплены на 2-ногой стойке и на прикреплённой к платформе выносной рамке.
 КС-5363Д — четвёртая модель серии, грузоподъёмность 36 т.
 КС-5363Е — пятая модель серии, грузоподъёмность 36 т.
 КС-5363ХЛ — модификация (северная), для работы в северных районах с низкими температурами. Конструкции модели выполнены из спец. марок сталей с гарантированной ударной вязкостью при −70 °C, а узлы механизмов крана — улучшены и их отличает повышенная надёжность.
 КС-5366 — последняя выпускавшаяся модификация: грузоподъёмность 36 т, гидравлический привод стреловой лебёдки и механизма поворота.

Технические характеристики 
Характеристики крана приведены в карточке.

Габариты

Конструкция

Поворотная платформа 
Поворотная рама — сварная балочно-коробчатая конструкция. В качестве механизма, связывающего ходовую часть и поворотную раму, в кране применено двухрядное шариковое опорно-поворотное устройство. Также может применяться однорядное устройство шарикового типа (с наружным зацеплением) с диаметром 1900 мм.

Кабина управления 
Кабина управления — одноместная из стального листа, отапливаемая и вентилируемая. Внутри установлены кнопки и два командоконтроллера, с помощью которых производится управление краном. Кабина управления крана унифицирована с кабиной КС-6362.

В модели КС-5363ХЛ кабина управления снабжена очистителями стёкол и нагревательной системой, а у модели КС-5363Б — была улучшена звукоизоляция и теплоизоляция.

Привод крана 
Привод — дизель-электрический, многомоторный, выполнен по схеме «генератор-двигатель» (Г-Д). Питание может осуществляться как от внешней электросети (380 В), так и от силовой установки. В качестве основного двигателя используется дизельный ЯМЗ-А204М. В более поздних моделях стал применяться ЯМЗ-236М с жидкостным охлаждением.

Генераторов — два: основной (ДК309Б, 50 кВт) и дополнительный (П62, 14 кВт). Основной питает механизм передвижения и электродвигатели лебёдок, а дополнительный — цепи управления и механизм поворота. Главный генератор и дизель соединены центробежной муфтой.

У крана КС-5363ХЛ система запуска основного двигателя снабжена дополнительными аккумуляторами. Последние располагаются в утеплённом отсеке, на раме. Модификация КС-5363Б содержит улучшения в цепях возбуждения обмоток электрических двигателей.

Механизм передвижения

Устройства безопасности 
На кране установлены предохранительные устройства, обеспечивающие безопасность при его работе: ограничитель грузоподъёмности; концевые выключатели ограничения подъёма крюков и стрелы; упор стрелы; указатели вылета стрелы, гуська, угла поворота при движении, наклона крана; звуковые и световые сигналы; обратные клапаны. В качестве ограничителя грузоподъёмности применяется устройство ОГП-1 или ОГБ-2.

Ходовая часть 
Ходовая рама — цельносварная, балочная. Шасси крана — пневматическое, двухосное. Обе оси ходовой являются ведущими. Колёса (с шинами типа 14.00 R20), смонтированные на обеих осях — сдвоенные. Мосты — автомобильного типа. Передний мост — управляемый, снабжённый балансирной подвеской. Задний мост является ведущим и снабжён планетарными передачами и коническо-цилиндрическим редуктором (2-ступенчатый).

У задней оси жёстко-балансирная подвеска, а на передней установлена жёсткая. Из четырёх колёс переднего моста ведущими являются только внутренние. На плохих дорогах они могут блокироваться с внешними колёсами. Плавное трогание и широкий диапазон переключения передач обеспечиваются благодаря тяговому электродвигателю с 2-х скоростной коробкой передач.

Рулевое управление краном — механическое, с гидроусилителями. Тормозная пневмосистема построена на колодочных колёсных тормозах и стояночном ленточном тормозе (нормально-замкнутый). Последний действует на планетарную передачу, с пневматическим или гидравлическим управлением.

Выносные опоры 
Кран оборудован четырьмя аутригерами. Опоры — Х-образные. Поворот опор осуществляется вручную, а подъём/опускание — при помощи гидравлических цилиндров. Последние оснащены гидрозамками и стопорными гайками.

В модели КС-5363Б, по сравнению с предыдущими, база аутригеров была увеличена. Также были добавлены дублирующие рукоятки, управляющие их гидравлическими цилиндрами.

Стреловое оборудование 
Рабочая стрела КС-5363 — решётчатой конструкции, шарнирно-складывающаяся. Пояса и раскосы стрелы выполнены из углеродистых уголковых сталей. Длина стрелы в базовом исполнении — 15 метров. Стрела может наращиваться посредством промежуточных секций-вставок — до 30 метров. Дополнительно на стрелу может быть установлен гусёк-удлинитель (управляемый или неуправляемый). На оголовке стрелы располагаются четыре колеса — для перевода крана в рабочее положение из транспортного (и обратно) без помощи вспомогательного крана.

Помимо стрелового исполнения, кран КС-5363 может работать и с башенно-стреловым оборудованием. В этом случае на башню монтируется управляемый гусёк: на 15-метровую башню ставится гусёк длиной 15 метров, а на более высокие башни (20 и 25 м) — монтируются гуськи длиной 10, 15, либо 20 метров. Все стреловые элементы и элементы гуськов имеют пальцевое, быстроразъёмное соединение. При погрузочных работах с сыпучими грузами может подвешиваться двухканатный грейфер, вместимостью до 2 м³.

В модификации КС-5363Б был добавлен гусёк-удлинитель (15 метров) и внедрена 2-кратная запасовка на грузовом полиспасте (при стрелах длиной 15, 17.5 и 20 метров).

У модели КС-5363В основная стрела может наращиваться (с шагом 2.5 м) вплоть до 32.5 метров. На стрелу крана может монтироваться гусёк длиной 10 или 15 метров. В башенно-стреловом исполнении на башню (от 15 м до 32.5 м) ставится управляемый гусёк (длина 10, 15 или 20 метров). На всех стрелах и со всеми башнями горизонтальное перемещение грузов достигается благодаря специальной запасовке. При этом грузовой канат крепится на барабанах 2-х лебёдок.

Эксплуатация: монтаж-демонтаж, транспортировка

Транспортировка 
Краны серии КС-5363 на большие расстояния перевозят следующими способами:
 По автодорогам. Кран перевозят при помощи тягача на буксире (20 км/ч). Для этого он оборудован прицепным устройством.
 По железной дороге. При перевозке по железной дороге кран разбирается на узлы: демонтируется рабочая стрела и снимаются колёса. Перевозка крана осуществляется на железнодорожной четырёхосной платформе (60 т). Погрузка на железнодорожную платформу производится краном грузоподъёмностью от 20 тонн.

Происшествия с КС-5363 
 30 мая 2005 года в Якутске на строительстве второй очереди крытого рынка при подъёме краном КС-5363 банки с бетоном произошла авария. Выяснилось, что во время подъёма груза два аутригера (с правой стороны) провалились под землю. Затем стрела крана ударилась в стену перекрытия второго этажа строящегося рынка. После чего произошло разрушение стрелы, повреждения получили гусёк, корневая и промежуточная секции. По результатам расследования установлен комплекс причин: «отсутствие у компании-застройщика проекта производства СМР краном»; «не было принято во внимание весеннее оттаивание грунта — ни при подготовке, ни в процессе производства работ краном»; «плохая организация производства работ краном»; «не было инструктажа обслуживающего кран персонала»; «эксплуатация крана была запрещена инженером по надзору»; «крановщик приступил к работе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не проверив состояние площадки для установки крана, то есть нарушил требования Производственной инструкции для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации стреловых самоходных кранов».
 26 июня 2010 года на производственной площадке Тульской области при разгрузке грузового автомобиля краном КС-5363В произошла авария крана. Авария произошла в городе Суворов. С автомобиля рабочие разгружали листовой металл. В разгрузке дополнительно участвовал работник, официально не оформленный в компании (работал по устной договорённости). Во время разгрузки стреловой канат крана оборвался. После чего стрела упала на разгружаемую машину. В результате смертельную травму получил привлечённый по устному договору работник. Саму компанию впоследствии подвергали административному наказанию — приостанавливали на 60 суток деятельность двух грузоподъёмных кранов.
 20 октября 2010 года в Великом Новгороде при проведении ремонтных работ на одном из мостов произошла авария КС-5363. Кран опрокинулся и повредил трубу газопровода низкого давления. В результате на 12 с лишним часов микрорайон Волховский (население 3 тысячи человек) остался без газа, а машинист крана с травмами госпитализирован. Следователями проводится проверка.
 22 марта 2011 года в Минске на территории образовательного учреждения при перемещении железобетонных блоков краном КС-5363 произошла авария. В результате никто не пострадал. Сам кран опрокинулся и повредил ограждение из металла и крышу детской беседки. Причины выясняются.
 14 апреля 2012 года на строительстве жилого дома в Новосибирске при подаче железобетонной плиты краном КС-5363 произошла авария крана со смертельным исходом. В результате двое рабочих погибли. Как оказалось, при подаче оборвался стреловой канат. После чего произошло падение рабочей стрелы на перекрытие строящегося дома, где в то время находились рабочие, скончавшиеся вследствие  полученных от удара стрелой несовместимых с жизнью травм. Специалистами Ростехнадзора было проведено расследование, которое показало, что основными причинами аварии стали три: «нахождение рабочих в опасной зоне работы крана»; «использование стрелового каната, подлежащего выбраковке» и «эксплуатация крана, имеющего неисправности».

Примечания

Ссылки 
 Пневмоколесные краны КС-5363, КС-5366 и модификации — Techstory.ru
 Пневмоколесный кран КС-5363: описание и технические характеристики — Techstory.ru

Пневмоколёсные краны